Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Courchevel – zawody skoków narciarskich, rozgrywane od 1997 roku na skoczni olimpijskiej Tremplin Le Praz, która gościła Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Albertville w 1992 roku, a także na krótko zawody Pucharu Świata, czyli w latach 1991-1994. Zawody na tej skoczni w latach 2006-2010 były częścią Turnieju Czterech Narodów. Ogółem na tej skoczni zorganizowano do tej pory 27 konkursów LGP.

Podium poszczególnych konkursów LGP w Courchevel

Najwięcej razy na podium w konkursach indywidualnych

Przypisy

Bibliografia 
 

!